Уи́льям Ге́рберт ():
 Герберт, Уильям, 1-й граф Пембрук (1423—1469);
 Герберт, Уильям, 2-й граф Пембрук (1451—1491);
 Герберт, Уильям, 1-й граф Пембрук (1501—1570);
 Герберт, Уильям, 1-й барон Поуис (1572—1655);
 Герберт, Уильям, 3-й граф Пембрук (1580—1630);
 Герберт, Уильям, 1-й маркиз Поуис (1626—1696);
 Герберт, Уильям, 6-й граф Пембрук (1640—1674);
 Герберт, Уильям, 2-й маркиз Поуис (1665—1745);
 Герберт, Уильям, 3-й маркиз Поуис (1698—1748);
 Герберт, Уильям, 18-й граф Пембрук (род. 1978).
 Герберт, Уильям (1778—1847) — английский ботаник;
 Герберт, Уильям (род. 1961) — шотландский поэт.